Театр Соединенных Штатов Америки, как явление, стал результатом заимствования европейской театральной традиции, испытав в свое время закономерное влияние британского театра.

Центром американской театральной жизни в настоящее время является Манхэттен с его составляющими: Бродвеем и, так называемыми, Офф-Бродвеем и Офф-офф-Бродвеем. Во многих городах за пределами Нью-Йорка также существуют  и постоянные театральные труппы, которые продюсируют собственные театральные сезоны. При этом многие постановки производятся с расчетом на то, чтобы в последующем быть перевезенными в Нью-Йорк.

Театральная сфера в США имеет хорошо развитую театральную культуру, опирающуюся на работу волонтеров на местах, которые зачастую не являются непосредственными театральными работниками.

Ранняя история 

До основания первой английской колонии в 1607 году на территории будущих Соединенных Штатов существовали испанские драмы и примитивные театральные представления, создаваемые индейскими племенами. Первое театральное здание было построено в 1716 году в , а в 1736 году в , открылся первый оригинальный Театр на Док-стрит. Однако годом рождения профессионального театра в английских колониях принято считать 1752 — год прибытия в колонии  и его театральной труппы.

Льюис и его брат , который прибыл двумя годами позже, стали первыми, кто организовал и привез из Европы полноценную профессиональную актерскую труппу. Вместе с актерами братья Халлам привезли традиционный европейский репертуар популярных в то время в Лондоне пьес, в том числе, «Гамлет», «Отелло», «Ричард III»,  и т.д. Первым спектаклем нового театра стал «Венецианский купец», премьера которого состоялась 15 сентября 1752 года.

Практически сразу труппа братьев Халлам столкнулась с противодействием религиозных организаций, поэтому уже в 1755 году им пришлось уехать на Ямайку. Вскоре после этого Льюис Халлам основал American company и открыл театр в Нью-Йорке, в котором в 1767 году поставил первую профессиональную американскую пьесу —   .

В XVIII веке несколько штатов приняли законы, запрещающие театральные представления: Массачусетс в 1750, Пенсильвания в 1759, Род-Айленд в 1761. Во время Войны за независимость США театры были закрыты в большинстве штатов по требованию Континентального конгресса. Но несмотря на подобные ограничения некоторые авторы продолжали сочинять пьесы. Вероятнее всего, первые пьесы, написанные в Америке, принадлежали авторам европейского происхождения — оригинальные пьесы писали испанцы, французы, англичане еще в 1567 году, хотя ни одна из них не была напечатана или опубликована до 1714 года, когда в свет вышел текст  Роберта Хантера. Первой пьесой за авторством американского писателя считается «Принц Парфии» Годфри, хотя годом ранее в Лондоне была опубликована пьеса  «Понтич, или дикари Америки», которая также затрагивала американские темы. Еще одна пьеса американского автора «Катон» была поставлена много позже уже по заказу Джорджа Вашингтона и его войск в Вэлли-Фордж зимой 1777-1778 годов.

Период Американской революции стал благодатным для драматургов. Политические дебаты являлись плодородной почвой как для сатиры, которую можно найти в работах Мерси Отис Уоррен и полковника Роберта Манфорда, так и для героических пьес, как например произведения Хью Генри Брекенридж. По окончании войны за независимость началось зарождение американской социальной комедии, например, в пьесе Ройялла Тайлера The Contrast, впервые показавшем характерного персонажа — янки, носившего в этом произведении имя Джонатан. Но до драматурга  профессиональных авторов Америке не было. Данлэп, чья работа была связана с написанием пьес, переводами, управлением и историографией театра, заслужил титул «Отца американской драмы». Помимо перевода пьес Августа фон Коцебу и французских мелодрам, Данлэп создавал театральные произведения различных стилей, лучшими среди которых стали  и .

XIX век

Театр до Гражданской войны 
В 1809 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, на Уолнат стрит, 825, труппа  основала  — старейший профессиональный театр Америки. Первый спектакль «Соперники» был поставлен в 1812 году. На премьерном вечере присутствовали президент Томас Джефферсон и .

Многим провинциальным театрам в то время не хватало средств на обогрев помещений и минимальный набор реквизита и декораций. В связи с  некоторые предприимчивые театральные деятели придумали , размещенные на баржах и речных судах, которые могли гастролировать из города в город. Крупные города могли позволить себе длительный «прогон» — период времени, в течение которого гастролирующая труппа ставила подряд несколько спектаклей на одном месте. Так, например, в 1841 году в Нью-Йорке одну и ту же пьесу играли на протяжении беспрецедентных трех недель.

Привычными среди постановок были произведения Уильяма Шекспира. Американские пьесы этого периода в основном составляли мелодрамы, знаменитым примером которых может служить «Хижина дяди Тома», написанная  на основе одноимённого романа Гарриет Бичер-Стоу.

В 1821 году в Нью-Йорке Уильям Генри Браун основал . Это была третья, и единственная успешная, попытка основать афроамериканский театр. В театре игрались не только традиционные для того времени спектакли по трагедиям Шекспира, здесь же была поставлена первая пьеса, написанная афроамериканским драматургом, . Предполагается, что ее написал сам Уильям Генри Браун, текст пьесы не сохранился. К сожалению, сам театр просуществовал недолго и был закрыт уже в 1823 году.

После закрытия African Grove афроамериканский театр в США, как явление, ничем не выделялся в те годы. За исключением пьесы «Побег, или прыжок к свободе», написанной , бывшим рабом, которую поставили в 1858 году, афроамериканские пьесы не принимались в репертуары театров до «Гарлемского Ренессанса» в 1920-х годах.

Популярной формой театрального искусства XIX века были менестрель-шоу, в которых загримированные под негров белые актёры (иногда, особенно после окончания гражданской войны — настоящие негры) разыгрывали комические сцены из жизни негров, а также исполняли стилизованную музыку и танцы африканских невольников. Представления, часто пародировавшие популярные спектакли и мюзиклы, были наполнены расовыми стереотипами и расистскими шутками.

В течение XIX века театральная культура ассоциировалась с гедонизмом и даже насилием, а актёры, особенно женщины, ставились чуть выше, чем проститутки.  в середине XIX века писала: «Театр был в упадке, елизаветинская слава и георгианские условности как будто остались в прошлом, высокопарная трагедия и вульгарный фарс — вот из чего должен был выбирать театрал, театр превратился в место с ужасной репутацией». 15 апреля 1865 года, всего через неделю после окончания Гражданской войны в США, Авраам Линкольн был убит в театре Форда в Вашингтоне во время спектакля. Убийцей оказался имевший национальную известность актёр Джон Уилкс Бут.

Ставший особенно популярным в это время  — жанр непристойного комического театра, высмеивающего высокое искусство и культуру — был привезен из Англии примерно в 1860 году и принял в США форму фарса, в котором актрисы, исполнявшие мужские роли, высмеивали в постановках политику и культуру того времени. Почти сразу же бурлеск был подвергнут критике за нарочитую сексуализированность и откровенность, постепенно жанр начал вытесняться с «основной» сцены, пока не оказался низведен до подмостков салунов и баров. Женщин-постановщиц, таких как , заменили коллеги-мужчины, которые смягчали критику политических тем и делали еще больше акцента на сексуальном аспекте постановок. В конце концов, шоу трансформировалось в достаточно невинное развлечение, в котором симпатичные девушки в открытой одежде пели песни, а мужчины-комики выступали с похабными шутками.

Пьесы довоенного периода являлись, как правило, производными от европейских мелодрам по форме, но оригинальными по содержанию, апеллируя к национальным темам. Вместе с этим драматурги были сильно ограничены рядом факторов, включая ориентацию на прибыльность пьес, приземленные вкусы американских театралов и отсутствие исправного законодательства в отношении авторских прав и политики вознаграждений авторам. Самой выгодной стратегией для драматургов стало совмещение нескольких театральных профессий. По примеру Джона Говарда Пейна,  и  многие авторы становились также актерами или театральными менеджерами.

В этот период были популярны конкретные типажи и характеры: янки, негр, индеец — частыми воплощениями которых были персонажи, именуемые , Самбо и . Вместе с этим возросший поток иммигрантов вызвал рост количества пьес, посвященных ирландцам и немцам. В этих пьесах, как правило, поднимались темы пьянства и католицизма. Также в это время были популярны пьесы о правах женщин и об американской экспансии на Запад, в том числе пьесы о мормонах. Среди лучших пьес того периода: «Суеверие» , «Отец-фанатик», «Мода» , «Жизнь в Нью-Йорке», «Патнэм» , «Железный сын 76-го», «Окторун» Диона Бусико, «Жизнь в Луизиане», «Колдовство», «Мученики Салема» .

Продолжали развиваться различные формы театральных представлений: шоу менестрелей, плавучие театры и, так называемое,  — постановки, основанные на культовом романе «Хижина дяди Тома».

Театр после Гражданской войны 
В период Реконструкции Юга театры северных штатов испытывали послевоенный бум, что увеличило число и длительность постановок. Внедрение железнодорожного транспорта позволило театральным труппам вместе с декорациями легко гастролировать между городами, что привело к упадку небольших провинциальных театров. Изобретение электрического освещения также привело к изменениям в обустройстве театра: улучшению оформления сцены, обновлению внутреннего дизайна и зрительских рядов.

В 1896 году , , , , Сэмьюэл Ф. Флендерсон и  организовали , который взял под контроль продажи билетов и подбор актёров на всей территории Соединённых Штатов. Монополия продержалась до начала XX века, когда у неё появился конкурент — агентство The Shubert Organization, созданное .

Для драматургов послевоенный период ознаменовался повышением уровня доходов и общественного уважения (в том числе и со стороны профессиональных критиков). По-прежнему популярными оставались мелодрамы и фарсы, а поэтические драмы и романтизм сошли на нет в связи со стремлением публики к реализму, который нашёл своё место в серьёзных драмах, мелодрамах и комедиях. Однако американский реализм имел отличия от европейского реализма Генрика Ибсена: это было сочетание сценического реализма с менее романтизированным восприятием жизни, соответствующим культурным потрясениям этого периода. Наиболее амбициозным сторонником реализма стал , вдохновлённый идеями Ибсена, Харди и Золя. Его главным достижением стала пьеса , созданная в соответствии с принципами, изложенным в эссе Херна «Art for Truth’s Sake in the Drama». Несмотря на то, что Margaret Fleming не понравилась ни публике, ни критикам: зрители посчитали, что автор уделяет слишком много внимания неблаговидным темам и представляет неприемлемые сцены, например, Маргарет на сцене кормит грудью внебрачного ребёнка — в других формах он завоевал признание. Примерами удачных реалистических пьес могут служить мелодрама Under the Gaslight Августина Дейли и Shenandoah Бронсона Говарда. Среди других ключевых драматургов этого периода — Дэвид Беласко, Стили Макей, Уильям Дин Хоуэллс, Дайен Бусико и .

XX век

Театр первой половины века 
В конце XIX — начале XX века в Америке зародился новый жанр искусства — водевиль. Это театрально-эстрадное представление, состоящее из нескольких не связанных между собой номеров, оказало сильное влияние на ранние фильмы, радиопостановки и телевидение США. Своей формой этот жанр обязан американской традиции использовать антракты обычных спектаклей для коротких выступлений певцов и других исполнителей. Одним из долгожителей театральной сцены, начавший свою карьеру в водевиле и остававшийся в строю до 1990-х годов, был комик Джордж Бёрнс.

Некоторые театры водевиля, построенные между 1900 и 1920 годами никогда не меняли профиля деятельности, но многие прошли через периоды использования в других целях, как правило, в виде кинотеатров. Однако во второй половине XX века, со снижением численности населения городов и появлением в пригородах мультиплексов, часть зданий снова стали использоваться для живых представлений.

Традиционный театр в США в начале XX века, как и в Европе, стал сложнее. Таких театров в стране насчитывалось 1752. Актёры этого периода, например, Этель Берримор или Джон Дрю, иногда считались важнее, чем спектакль, в котором они участвовали. Появление кинематографа вызвало многочисленные изменения и в театре. Возросла популярность мюзиклов, вероятно, в какой-то степени из-за того, что кино демонстрировалось без звука и не могло конкурировать с музыкальными театральными постановками, пока в 1927 году на экраны не вышел звуковой фильм «Певец джаза». В этот период расцветает сложная и глубокая драма, исполнение роли становится более сдержанным. Но уже с 1915 года актёры начинают переходить в кино, а водевиль сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны фильмов.

Начало XX века традиционный театр встретил с прежней приверженностью реализму и дальнейшим совершенствованием драмы. Примерно в 1900 году также было отмечено возрождение поэтической драмы, что соответствовало всплеску внимания к жанру в Европе (Йейтс, Метерлинк, Гауптман). Наиболее заметным примером этого направления был спектакль «Библейская трилогия» Уильяма Вона Мооди, который одновременно отразил рос интереса к спектаклям на религиозные темы, ранее поднятым в произведениях «Бен Гур» (1899) и двух версиях романа «Камо грядеши» (1901). Однако известность Мооди принесли другие пьесы: The Great Divide (1906), позднее трижды экранизированная, и The Faith Healer (1909), совместно определившие направление развития современной американской драматургии с акцентом на эмоциональном конфликте, лежащем в основе конфликта социального. Среди других ключевых драматургов этого периода были (в дополнение к Хоуэлсу и Фитчу) Эдвард Шелдон, Чарльз Ранн Кеннеди и один из самых успешных женщин-драматургов Америки — Рэйчел Крозерс, которая вывела на сцену чисто женские вопросы, как например в пьесе He and She (1911).

В период между двумя Мировыми войнами американская драматургия достигла зрелости, в постановках стали использоваться различные комбинации стилей от натурализма до экспрессионизма, что вдохновила драматургов на создание произведений с большей свободой способов выражения идей. Другим, отличным от первого, направлением развития стали фольклорные и местечковые эксперименты и возвращение поэтической драмы. Одновременно появляются протестные и моралистические произведения. Вместе с искусством идёт развитие и театральной критики, появляется множество книг и журналов, посвящённых американскому театру.

В первые 20 лет XX века в музыкальном театре доминировали ревю, состоящие из несвязанных друг с другом вокальных, комедийных и танцевальных номеров. Впоследствии мюзиклы преодолели этот формат и перешли к сюжетным постановкам. Одним из первых спектаклей в новом формате стал Show Boat с музыкой Джерома Керна и либретто Оскара Хаммерстайна. Наряду с песнями, в нём имелись немузыкальные сцены, благодаря которым разрабатывался сюжет. Следующим крупным шагом вперёд стал первый мюзикл «Оклахома!», либретто которого написал Оскар Хаммерстайн, а музыку — Ричард Роджерс. Серьёзный драматический сюжет был воплощён с помощью музыки и танцев.

Наряду с профессиональными коллективами в США выступали и актёры-любители. 18 апреля 1884 года в Нью-Йорке была основана компания The Amateur Comedy Club, Inc. (ACC), которую создали семь человек, покинувших Madison Square Dramatic Organization, общественно значимую организацию, во главе которой стояли мисси Джеймс Браун Поттер и Дэвид Беласко. Первое представление ACC дало 13 февраля 1885 года. С тех пор эта группа выступает без перерыва до настоящего времени, что делает её старейшим театральным сообществом США. Среди известных ньюйоркцев, входивших в сообщество, были Теодор, Фредерик и Джон Стейнвеи, производители фортепиано; Гордон Грант, маринист; Кристофер Ла Фарж, архитектор; Ван Х. Картмелл, издатель; Альберт Стернер, художник; Эдвард Фэйлс Кауард, театральный критик и драматург. Элзи де Вольф, ставшая впоследствии первым профессиональным декоратором, играла в спектаклях клуба в первые годы XX века, как и Хоуп Уильямс, у которой брала уроки Кэтрин Хепбёрн. Джулия Харрис состояла в клубе в 1940-х. Директорами клуба в разное время Чарльз Коберн, Герьерт Доули, Джордж Ференц, Уолтер Гриза, Джозефин Халл, Говард Линдсей, Джин Локхарт, Пристли Моррисон, Рут Роусон, Майде Рили, Хосе Рубен, Джанет Хейс Уокер и Монти Вули.

Значительные социальные изменения, произошедшие во времена Великой депрессии повлияли и на театральную жизнь Соединённых Штатов. Театры стали выполнять общественную роль, привлекая в ряды актёров иммигрантов и безработных. Федеральный театральный проект в рамках программы «Новый курс» президента Франклина Рузвельта способствовал популяризации театров и созданию рабочих мест для актёров. Благодаря этой программе на сцене появились многие необычные и противоречивые пьесы, в том числе «У нас это невозможно» Синклера Льюиса и мюзикл  . В противоположность этому легендарный продюсер , основатель премии Тони считал, время как никогда ранее способствует комедийным постановкам, которые помогут забыть о суровых социальных условиях. Типичным примером воплощения этой позиции была комедия  (1934), написанная  и выдержавшая 501 представление на Бродвее.

Годы между мировыми войнами были эпохой контрастов. Вершиной серьёзного искусства стали пьесы Юджина О’Нила, посвящённого событиям в мире на пороге Второй мировой войны. За свои произведения О’Нил был удостоен трёх Пулитцеровских премий (1920, 1922, 1928) и Нобелевской премии по литературе (1936).

1940 год стал переломным для афроамериканского театра. Фредерик О’Нил и Абрам Хилл основали ANT —  — самый известный негритянский театр 1940-х годов. Труппа выступала на маленькой сцене в подвале гарлемской библиотеки, большинство пьес писали чернокожие сценаристы, такими же были и зрители. Среди произведений были Natural Man (1941) Теодора Брауна, Walk Hard (1944) Абрама Хилла и Garden of Time (1945) Оуэна Додсона. В этом театре делали первые шаги в карьере такие известные актёры, как Гарри Белафонте, Сидни Пуатье,  и , Осцеола Арчер, Руби Ди, , .

Театр после Второй мировой войны 
После Второй мировой войны театр в США продолжил свое интенсивное развитие. Несколько американских драматургов, таких как Артур Миллер и Теннесси Уильямс, обрели мировую популярность. 1950-1960 года, известные волной экспериментов в области искусства, стали переломными и для театральной сферы. Такие группы, как , экспериментировали с деконструкцией музыкальной формы в спектаклях. Они отходили от традиционного сюжета и реалистичных декораций в пользу исследования внутреннего состояния героев. Спектакль  был поставлен с использованием приемов гротескной стилизации на популярное музыкальное шоу начала 20 века;  строились на приемах японского театра кабуки; в спектакле  история рассказывалась задом наперед.

Но, несмотря на экспериментальный уклон, особенно популярны оставались классические мюзиклы. Например, «Вестсайдская история» побила все предыдущие прокатные рекорды и до сих пор остается одним из самых известных и повторяемых мюзиклов. Постановка Боба Фосса «Чикаго» вернула мюзикл к водевильным истокам и также стала одним из самых популярных американских мюзиклов.

Аудитория американских театров и кассовые сборы в послевоенный период сильно сократились из-за развития телевидения и радио. По словам Джеймса Ф. Рейли, исполнительного директора Лиги нью-йоркских театров, в период с 1930 по 1951 год число официальных театров только в Нью-Йорке сократилось с 68 до 30. Четырнадцать театральных зданий были переданы во владение радиостанциям и телевизионным каналам. Более того, подоходный налог, который был введен еще в 1918 году и который сам по себе являлся обременительным, был удвоен в 1943 году.

Начиная с конца 1990-х годов театр США перестал быть самостоятельным видом искусства. Ориентированный на коммерческий успех, театр начал многое заимствовать из оперы и кинематографа. Джули Теймор, режиссер «Короля льва», поставила  в Метрополитен-опера. Ряд бродвейских мюзиклов были поставлены по диснеевским проектам: «Мэри Поппинс», «Тарзан», «Русалочка», .

XXI век 
Ранние формы театрального искусства, такие как менестрель-шоу и водевиль, со сцены исчезли, но сам театр в начале XXI века остается популярным видом искусства. Миллионы театральных зрителей ежегодно посещают бродвейские постановки, которые становятся сложнее и затратнее. В то же время театр становится площадкой для самовыражения, местом, где локальные группы могут проводить личностные исследования и поиски идентификации. Примером одной из таких групп может являться театральная труппа East West Players, объединившая в 1965 году американцев, имеющих азиатское происхождение. Среди значимых драматургов современности можно назвать Эдварда Олби, Огаста Уилсона, Тони Кушнера, Дэвила Генри Хвана, Джона Гуэйра и Венди Вассерстейн. Небольшие городские театры определили себя как источник инноваций, а региональные оставили за собой роль крупных центров театральной жизни. Драму преподают в старшей школе и колледжах, чего не было в предыдущие периоды. Благодаря этому интерес к театру просыпается у большего числа людей.

Драма 
В первые годы 20 века, вплоть до Первой мировой войны, реализм оставался основным направлением развития драматургии. Однако параллельно этому течению, примерно с 1900-х годов в США началось возрождение поэтической драмы, соответствующее аналогичному возрождению в Европе (Йейтс, Метерлинк, Гауптман). Наиболее ярким примером является «Библейская трилогия» Уильяма Вона Муди, которая также является образцом драмы на религиозную тематику. По мимо трилогии известны две прозаические пьесы Муди: «Великая пропасть» (1906) и «Целительница веры» (1909), которые были сосредоточены на эмоциональных конфликтах, лежащих в основе социальных противоречий. Другими ключевыми драматургами того периода являлись  и . Одной из самых успешных женщин-драматургов в США начала 20 века считается Рэйчел Крозерс («Он и она», 1911).

В период между мировыми войнами американская драма достигла зрелости, во многом благодаря текстам Юджина О'Нила. Его эксперименты с театральной формой, сочетание в пьесах натуралистических и экспрессионистских приемов вдохновили других драматургов использовать большую свободу в своих произведениях. Будь то расширение приемов реализма, как в  Сьюзан Гласпелл, или активное заимствование элементов немецкого экспрессионизма, как в  Элмера Райса.

Другими видными явлениями этого периода стали, например, фолк-драма — «На груди Авраама»  (удостоена Пулитцеровской премии), «театрализованная» драма —   Пола Грина (о таинственной колонии Роанок), поэтическая драма —  Максвелла Андресона. В то же время экономический кризис Великой депрессии привел к популярности такого жанра, как драма протеста.  Федерального театрального проекта,  Клиффорда Одетса. А также такого жанра, как моралистическая драма.  и «Детский час» Лилиан Хеллман. Среди других выдающихся фигур того периода: , , Лэнгстон Хьюз, , Сидни Ховард, . Такие драматурги, как , Уильям Сароян и Торнтон Уайлдер продолжали путь философских поисков Юджина О'Нила.

Уровень развития, которого достигла американская драма в период между двумя мировыми войнами, был поддержан и укреплен послевоенным поколением драматургов, таких как Теннесси Уильямс и Артур Миллер. Выдающимися авторами в 1950-х годах были , , Пэдди Чаефски, в авангардных 1960-х — Джек Ричардсон, Артур Копит, , Эдвард Олби. Активно развивалась и «черная» драма благодаря текстам Лоррейн Хансберри, Джеймс Болдуин, Амири Барака.

Период, начавшийся в середине 1960-х с принятия законодательства о гражданских правах, привел к возникновению театра «повестки дня», сравнимого с театром 1930-х годов. Появились новые имена в драматургии: Сэм Шепард, Нил Саймон, , , , Дэвид Мэмет,  и др. В этот же период стали появляться женщины-драматурги: , , , , , Мария Ирен Форнес.

Рост движений этнической гордости привел к популярности драматургов из расовых меньшинств, таких как , , , , , , , Август Уилсон, которые внесли значимый вклад в драматургическую историю США своим циклом пьес Питтсбургского цикла, по одной на каждое десятилетие 20 века. Азиатско-американский театр был представлен в начале 1970-х годов  и . Латиноамериканский театр вырос из местных активистских выступлений в  , выдающимися драматургами стали кубинцы Форнес (премия Оби),  (Пулитцеровская премия), пуэрториканцы  и  (их мюзикл  был удостоен премии Тони).

Также стали развиваться пьесы, посвященные правам сексуальных меньшинств и борьбе со стигматизацией темы СПИДа. Выдающимися драматургами, представителями сексуальных меньшинств, стали: , , , Терренс Макнелли, Ларри Крамер, Тони Кушнер (его постановка «Ангелы в Америке» два года подряд удостаивалась премии Тони).

В настоящее время драма преподается в американских школах и колледжах, что способствует повышению интереса не только к драматургическому мастерству, но и к театру.

Примечания 

История театра